Campang Tiga (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Campang Tiga (Belalau), een plaats in Indonesië
Campang Tiga (Sidomulyo), een plaats in Indonesië